Атанкур може да се односи на:

 Атанкур (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Атанкур (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома